Синенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Синенко Максим Денисович — радянський військовик, генерал-лейтенант танкових військ.
 Синенко Світлана Іванівна — український політик.
 Синенко Сергій Петрович — громадський активіст, волонтер Євромайдану, загинув.

Українські прізвища
Прізвища на -енко